La iglesia de Santa María la Blanca se encuentra en Berbegal ( Somontano de Barbastro )
La iglesia de Santa María la Mayor de Berbegal fue construida en el siglo XII en estilo románico tardío.Fue reconstruida en 1174 época posterior, lo que justificaría la mezcla de los estilos románico en la cabecera y gótico en la nave y en la torre. 

Debido a su importancia llegó a ostentar el rango de colegiata.
La edificación románica que se llevó a cabo tendría un monumental edificio de tres naves, transepto, cimborrio, cabecera de tres ábsides y varias portadas monumentales. 
. Se edificó la cabecera, el transepto y un tramo de las naves. A finales del siglo XII se terminó apresuradamente parte de un segundo tramo y se cerró por motivos económicos
La planta iba a ser de cruz latina pero por motivos económicos tuvieron que cerrarla de malas maneras
EXTERIOR:La Colegiata de Berbegal es de monumentales proporciones. Está constituida por tres grandes ábsides escalonados, siendo, como es habitual, bastante más alto y profundo el central. 

PUERTA NORTE : 

•Es la puerta más importante 

Puerta norte de la iglesia en la actualidad, aunque debió haberse proyectado otra más suntuosa en la fachada occidental, que no llegó a construirse al cerrarse apresuradamente el muro. Tiene arquivoltas aboceladas de medio punto sobre jambas y tres pares de columnas con lisos capiteles.

•En el dintel hay un crismón, un tanto peculiar puesto que la habitual "S", se ha convertido en un "G" o en una sigma minúscula.

EL PORTICO SUR Y LA TORRE CAMPANARIO

El pórtico sur y la torre que se yergue sobre él son del siglo XIII. Su construcción casi tapa parte de la puertecita meridional, lo que indica que es posterior, pues queda descentrada. El pórtico o porche se cubre con bóveda de crucería sencilla y primitiva. Se abre al exterior mediante tres grandes arcos apuntados, sobre un sistema columnario enriquecido con numerosos capiteles figurados.

La torre sobre el pórtico tiene también tres ventanales, si bien éstos son de hechuras románicas con doble arquivolta baquetonada sobre columnas.

EN LAS COLUMNAS DEL EXTERIOR

•Encontramos principalmente temas zoomorfos de arraigado simbolismo: parejas de leones vigilantes, combates entre dragones y leones, algún que otro dragón andrófago, leones atrapando un cuadrúpedo, un hombre que parece cazar a un ciervo, un hombre con un gran saco a la espalda, etc.

INTERIOR

•En el interior también se aprecian algunas de las fases constructivas por las que pasó el templo. La cabecera y el transepto son del siglo XII, con las bóvedas de horno y medio cañón característicos.

•Estos tres ábsides son escalonados y de distinto volumen (mucho mayor el central) tiene la particularidad de mostrase sin demasiados elementos -como retablos y otros objetos mueble que distraigan su observación.

•Sobre el crucero debió erigirse una cúpula sobre pechinas, pero fue reemplazada en el siglo XVI por una estrellada de factura tardogótica

COLUMNAS DEL INTERIOR

•Los capiteles son lisos o de somera talla, lo que refuerza la vinculación de esta iglesia a la arquitectura cisterciense que imperó en gran parte de la arquitectura monástica de la segunda mitad del siglo XII en buena parte de los reinos hispanos cristianos.

BIENES MUEBLES DESAPARECIDOS

•Más famoso es el frontal de altar o antipendio pintado con la figura de Cristo en Majestad rodeado por los doce apóstoles. Esta pieza, considerada una obra maestra próxima al estilo de la sala capitular del Monasterio de Sigena, se trasladó a Lérida en 1904, puesto que la iglesia se encontraba sin culto y pertenecía al Obispado leridano. En la actualidad se expone en el Museo de Lérida, Diocesano y Comarcal.

•En 1954, Berbegal pasa a ser parte de la diócesis de Huesca y desde 2005 se reclama, sin éxito, su devolución al lugar de donde partió.

Hecho por akka.amine23 = Mohamed Amine El Hamdani Habz y dedicado para mi profe de historia Virginia Bielsa

Berbegal
Maria la Blanca Berbegal
Berbegal